Obsjtina Polski Trmbesj (bulgariska: Община Полски Тръмбеш) är en kommun i Bulgarien.   Den ligger i regionen Veliko Tarnovo, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Sofia.

Obsjtina Polski Trmbesj delas in i:
 Ivantja
 Karantsi
 Kutsina
 Klimentovo
 Maslarevo
 Obedinenie
 Orlovets
 Pavel
 Polski Senovets
 Radanovo
 Petko Karavelovo
 Strachilovo

Följande samhällen finns i Obsjtina Polski Trmbesj:

 Polski Trmbesj

Trakten runt Obsjtina Polski Trmbesj består till största delen av jordbruksmark. Runt Obsjtina Polski Trmbesj är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Veliko Tarnovo (region)